Кудрявцев Віктор Васильович — Герой Радянського Союзу.
 Кудрявцев Володимир Ілліч — радянський мікробіолог;
 Кудрявцев Іван Васильович — конструктор радіоелектронних систем військового призначення.
 Кудрявцев Володимир Миколайович (1923—2007) — правник, академік РАН.
 Кудрявцев Лев Дмитрович — російський математик, член-кореспондент АН СРСР.
 Кудрявцев Микола Іванович — радянський партійний діяч, секретар ЦК ВЛКСМ, 2-й секретар Одеського обласного комітету КП(б)У.
 Кудрявцев Михайло Дмитрович — український робітник, радянський державний діяч. Депутат Верховної Ради УРСР 1-го скликання.
 Кудрявцев Ничипор Лаврентійович — Герой Радянського Союзу.
 Кудрявцев Олександр Георгійович — Герой Радянського Союзу.
 Кудрявцев Олександр Олександрович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кудрявцев Олександр Сергійович — Герой Радянського Союзу.
 Кудрявцев Олексій Миколайович (1984—2014) — рядовий міліції, учасник російсько-української війни.
 Кудрявцев Павло Омелянович — генерал-поручник Армії УНР.
 Кудрявцев Петро Павлович — магістр богослов'я, професор Київської духовної академії, член Київського релігійно-філософського товариства.
 Кудрявцев Сергій Сергійович — Герой Радянського Союзу.

Див. також 
 Кудрявцева

Російські прізвища